Muhammad I (Mehmed I, ... – 1118) – sultano dell'Impero selgiuchide dal 1105 al 1118
 Muhammad I ibn Abd al-Rahman (823-886) – emiro indipendente di al-Andalus (852-886)
 Al-Mundhir ibn Muhammad I (842-888) – emiro indipendente di al-Andalus (886-888)
 Muhammad I al-Rashid (1710-1759) – Bey di Tunisi dal 1756 alla morte 
 Muhammad I al-Mustansir (1228-1277) – sovrano della dinastia hafside in Ifriqiya
 Abu l-'Abbas Muhammad I (... – 856) – Emiro aghlabide dell'Ifrīqiya, regnante dall'841 alla morte
 Abu Zayyan Muhammad I (... – 1308) – sovrano della dinastia zayyanide, regnante dal 1304 alla morte

Pagine correlate 

 Muhammad